Город, который боялся заката:

 «Город, который боялся заката» — американский криминальный триллер 1976 года, режиссёр Чарльз Б. Пирс.
 «Город, который боялся заката» — американский фильм ужасов 2014 года, режиссёр Альфонсо Гомес-Рейон.